Forbundsforsamlingen (tysk Bundesversammlung) har flere betydninger:

 Forbundsforsamlingen (Tyskland) – det forfatningsorgan, der vælger Tysklands forbundspræsident.
 Forbundsforsamlingen (Østrig) – en forsamling af medlemmerne af Østrigs nationalråd og forbundsråd.
 Forbundsforsamlingen (Schweiz) – parlamentet i Schweiz, bestående af Nationalrådet og Kantonrådet.
 Forbundsforsamlingen (Tyske Forbund) – det øverste organ i Det tyske forbund.